Il Collio Goriziano rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino con eventuali riflessi granati
odore: leggermente erbaceo, vinoso
sapore: asciutto, di corpo, pieno, aromatico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia